Gisiel ist ein polnischer Ortsname:
 Gisiel (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Geislingen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Gisiel (Stary Dzierzgoń), Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Geißeln, Kreis Mohrungen, Ostpreußen